Bergern heißen folgende geographischen Objekte:

 Bergern im Dunkelsteinerwald, Gemeinde im Bezirk Krems, Niederösterreich

Gemeindeteile:
 Bergern (Bad Berka), Ortsteil der Stadt Bad Berka, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Bergern (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Bergern (Grafling), Ortsteil der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Bergern (Reinstädt), Ortsteil der Gemeinde Reinstädt, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

 Bergern bei Pöggstall, Ortschaft von Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Bergern bei Würnsdorf, Ortschaft von Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Bergern (Gemeinde Zelking-Matzleinsdorf), Ortschaft von Zelking-Matzleinsdorf, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Bergern (Gemeinde Edt), Ortschaft von Edt bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Bergern (Linz), statistischer Bezirk von Linz, Oberösterreich
 Bergern (Gemeinde Ottnang), Ortschaft von Ottnang am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Bergern (Gemeinde Pettenbach), Ortsteil von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Bergern (Gemeinde Rutzenham), Ortschaft von Rutzenham, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Bergern (Gemeinde St. Lorenz), Ortsteil von Sankt Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Bergern (Gemeinde Sankt Marien), Ortsteil von Sankt Marien, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Bergern (Gemeinde Stroheim), Ortschaft von Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Bergern (Gemeinde Wallern), Ortschaft von Wallern an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Bergern (Gemeinde Wartberg), Ortsteil in der Gemeinde Wartberg an der Krems, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Bergern (Gemeinde Weißkirchen), Ortschaft von Weißkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Berger
 Bergen